L'WAR International Junior Heavyweight Championship è stato un titolo appartenuto della federazione giapponese Wrestle Association R (WAR) e che in seguito è stato utilizzato in altre federazioni giapponesi.

Storia 
Originariamente promosso dalla Wrestle Association R nel 1995, tra il 5 agosto 1996 ed il novembre 1997 fece parte del J-Crown (un'unificazione di otto diverse cinture appartenenti a cinque federazioni differenti), organizzato dalla federazione New Japan Pro-Wrestling e vinto per la prima volta da The Great Sasuke dopo la disputa di un torneo. 
Il titolo ritornò alla WAR che lo utilizzò fino all'anno della sua chiusura (2006) e fu in seguito riutilizzato dalla federazione Dragon Gate fino al 2007 e poi ripristinato nel 2010 dalla federazione Tenryu Project. 
Dallo stesso anno ha preso il nome di Tenryu Project International Junior Heavyweight Championship.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
 Wrestle Association R
 J-Crown

Titoli della Wrestle Association R